Krawzow (kyrillisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Semechin, geborene Krawzow (* 1993), deutsche Schwimmerin
 Igor Alexandrowitsch Krawzow (* 1973), russischer Ruderer
 Kirill Sergejewitsch Krawzow (* 2002), russischer Fußballspieler
 Sergei Sergejewitsch Krawzow (* 1974), russischer Politiker, Bildungsminister
 Serhij Krawzow (* 1948) sowjetischer Radrennfahrer
 Witali Jurjewitsch Krawzow (* 1999), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Nikolajewitsch Krawzow (1949–1999), sowjetisch-russischer Handballspieler